Frechou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fréchou, kommun, departementet Lot-et-Garonne, 
 Fréchou-Fréchet, kommun, departementet Hautes-Pyrénées,